Pierre Chevalier (musicus), een Belgische toetsenist
 Pierre Chevalier (politicus), een Vlaamse politicus
 Pierre Chevalier (regisseur) (1915-2005), een Franse regisseur
 Pierre Chevalier (filmproducent) (1945-2019), Franse filmproducent
 Pierre Chevalier (wielrenner), een Franse wielrenner